Příjmení Kaska má více nositelů:

 Antonín Kaska (1821–1902), rakouský politik české národnosti z Čech, poslanec Českého zemského sněmu a starosta Nové Paky
 PhMr. František Kaska (1834–1907), český lékárník, chemik a sběratel umění ve službách císaře Maxmiliána Mexického 
 Radko Kaska (1928–1973), český a československý politik Komunistické strany Československa, poslanec Sněmovny lidu
 Vladislav Kaska (1945–2017), malíř, grafik a výtvarný pedagog

Jiné 
 Kaska (jazyk) – ohrožený jazyk používaný v Kanadě 
 Jan Kaška (1810–1869), český herec doby národního obrození

Česká příjmení